Christian Perez (darter), een Filipijns darter;
 Christian Perez (Franse voetballer), een Frans voetballer;
 Christian Pérez (Mexicaans voetballer), een Mexicaans voetballer.